Estadi Cornellà-El Prat är en fotbollsarena i Barcelona som invigdes 2009. Den har en kapacitet på 40 500 åskådare och är hemmaarena för RCD Espanyol. Arenarankningen är fyra stjärnor.

Arenor i Spanien
Sportanläggningar i Spanien